Norashen puede referirse a:

 Norashen (Ararat), localidad de Armenia en la provincia de Ararat;
 Norashen (Tavush), localidad de Armenia en la provincia de Tavush.